

Linia albertyńska

Linia ernestyńska

Zobacz też 
 Wettynowie
 Koburgowie
 Windsorowie

!
!
Drzewa genealogiczne